Avondale är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Avondale ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Avondale är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Avondale åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Avondale. Närmaste större samhälle är Conception Bay South,  km nordost om Avondale. 

I omgivningarna runt Avondale växer i huvudsak blandskog. Runt Avondale är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Newfoundland och Labrador